Silphium (klassieke oudheid), vermeend geneeskrachtig kruid uit het antieke Cyrene
 Silphium (geslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie